Deli Tua (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Deli Tua (Deli Tua), een plaats in Indonesië
Deli Tua (Namo Rambe), een plaats in Indonesië